Fox Lake (Illinois)
Fox Lake (Montana)
Fox Lake (Wisconsin)
Fox Lake Hills

Desambiguações de topônimos